Adria kan syfta på:

 143 Adria – en asteroid
 Adria Airways – ett slovenskt flygbolag
 Adria Mobil – en slovensk husvagnstillverkare
 Ferran Adrià (1962–), en spansk kock

Geografi

Centralafrikanska republiken 

 Adria (vattendrag),

Italien 

 Adria, Italien, kommun, Veneto, Provincia di Rovigo,